Доротея Мария Саксен-Гота-Альтенбургская (; 22 января 1674, Гота — 18 апреля 1713, Майнинген) — принцесса Саксен-Гота-Альтенбургская, в замужестве герцогиня Саксен-Мейнингенская.

Биография 
Доротея Мария — дочь герцога Фридриха I Саксен-Гота-Альтенбургского и его супруги Магдалены Сибиллы, дочери герцога Августа Саксен-Вейсенфельского. Принцесса получила основательное образование в религии, науках, языках и музыке.

19 сентября 1704 года в замке Фриденштайн она вышла замуж за своего кузена, будущего герцога Саксен-Мейнингена Эрнста Людвига I, с которым она была помолвлена в мае того же года. По поводу бракосочетания была выпущена памятная монета. В качестве подарка невесте Доротея Мария получила крепость Лаутербург близ Рёденталя, где Эрнст Людвиг повелел построить охотничий замок Людвигсбург.

Брак считался счастливым, герцогиня разделяла страсть супруга к музыке и поэзии. Доротея Мария по болезни проживала преимущественно за городом, преимущественно близ Бад-Либенштайна во Фрауэнбрайтунгене и в Драйсигаккере. Герцогиня занималась благотворительностью и оказывала поддержку сиротскому дому в Мейнингене.

В Драйсигаккере Эрнст Людвиг планировал возвести загородный дворец, который он хотел назвать в честь супруги Доротеенбургом, однако Доротея Мария умерла уже в 1718 году, и этим планам не было суждено осуществиться. Доротея Мария похоронена в склепе дворцовой церкви в Мейнингене.

Потомки 
 Иосиф Бернхард (1706—1724)
 Фридрих Август (1707)
 Эрнст Людвиг II (1709—1729), герцог Саксен-Мейнингена
 Луиза Доротея (1710—1767), замужем за герцогом Фридрихом III Саксен-Гота-Альтенбургским (1699—1772)
 Карл Фридрих (1712—1743), герцог Саксен-Мейнингена.

Предки

Примечания

Литература 
 Hennebergischer altertumsforschender Verein Meiningen: Chronik der Stadt Meiningen von 1676 bis 1834, Band 1-2, Meiningen, 1834, S. 54, S. 69 (Digitalisat)
 Ludwig Bechstein: Mittheilungen aus dem Leben der Herzoge zu Sachsen Meiningen, Halle, 1856, S. 40 (Digitalisat)
 Georg Karl Friedrich Emmrich (Hrsg.): Archiv für die Herzogl. S. Meiningischen Lande, Meiningen, 1862, S. 161 f. (Digitalisat)

Саксен-Гота-Альтенбурги
Герцогини Саксен-Мейнингенские
Принцессы Саксен-Гота-Альтенбургские